Wacław Szymanowski (1821–1886) – polski pisarz, ojciec Wacława Szymanowskiego – rzeźbiarza
 Wacław Szymanowski (1895–1965) – polski fizyk, polityk, b. minister
 Wacław Szymanowski (1859–1930) – polski rzeźbiarz, syn Wacława Szymanowskiego – pisarza
 Wacław Szymanowski (1945–) – polski ekonomista